A Taça do Império de 1913 foi a 2ª edição da Taça do Império, competição não-oficial organizada pelo Sport Clube Império. O Benfica venceu esta edição por desistência do Club Internacional de Foot-Ball, na final.

Meias-finais

Final 

Futebol de 1913 em Portugal
1913